

Codici 
 FE – codice vettore IATA di Primaris Airlines
 FE – codice ISO 3166-2:HU della Contea di Fejér (Ungheria)
 FE – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Ferrara (Italia)

Medicina
 Frazione di eiezione

Sport
 Formula E

Altro 
 FE – targa automobilistica del Distretto di Feldkirchen (Austria)
 Nikon FE – fotocamera della Nikon
 Volvo FE – autocarro prodotto da Volvo Trucks
 FE – Fundamentals of Engineering, è il primo dei due esami che gli ingegneri devono superare negli Stati Uniti
 Fè – nobile famiglia bresciana
 Fe – Simbolo dell'elemento chimico Ferro
 Fé – singolo di Stabber del 2022

Altri progetti